Freshwater steht für:

 Freshwater, Gemeinde auf der Isle of Wight,
 Freshwater (New South Wales), Vorort der australischen Stadt Sydney
 Freshwater (Theater), Theaterstück
 Freshwater-Nationalpark, Nationalpark im australischen Bundesstaates Queensland

Freshwater ist der Familienname folgender Personen:
 Perry Freshwater (* 1973), englischer Rugby-Union-Spieler